{{Ficha de personaje
| color           = #CCCCFF
| nombre          = Bruce Irvin
| obra            = Tekken
| primera         = Tekken 2 (1995) 
| última          = Tekken Tag Tournament 2 (2012) 
| creador         = Namco
| voz             = Seiji Sasaki (japonés, película)Peter Harrell Jr. (inglés, película)Crispin Freeman (escenas en Tekken 5)
| raza            = Afroamericano
| sexo            = Varón
| alias           = Nightmare Impact
| edad            = 31 (en Tekken 2''') 52 (en Tekken 5) 53  (en Tekken 6)
| altura          = 
| peso            = 
| pelo            = Negro
| ojos            = Marrones
| nacido          = 14 de febrero
| aliados         = Kazuya Mishima, Anna Williams
| enemigos        = Mishima Zaibatsu,Devil JinJin KazamaNina Williams, Lars Alexandersson, Lei Wulong
| ocupación       = Teniente de las Fuerzas Especiales, soldado de Kazuya Mishima, Estudiante/instructor en una escuela de supervivencia. 
| Afiliaciones    = Recolectar todo tipo de armas de mano, Luchar contra turbas / gánsteres
|etiqueta32        = Le gusta
|datos32           = Kazuya Mishima, Olor a pólvora, Niños, Corporación G, Julia Chang
|etiqueta33        = No le gusta
|datos33           = Gánsteres y criminales, matones Lei Wulong, Steve Fox, Jin Kazama
| especialidad    = Muay thai (listado como Kickboxing) 
| padres          =
| pareja          = 
| hijos           = 
| familiares      =
| nacionalidad    = 
| estatus         = Desconocido
| imdb_id         =
}}Bruce Irvin' (del inglés: Bruce Irvin; del japonés: ブルース・アーヴィン Burūsu āvu~in)), es un personaje ficticio estadounidense de la serie de videojuegos Tekken''. Hizo su aparición en Tekken 2, apareciendo de nuevo en Tekken 5 y Tekken 6, así como los títulos spin-off Tekken Tag Tournament, Tekken Tag Tournament 2, Tekken 3D y Tekken Mobile. También aparece en la adaptación a película The Motion Picture, donde es llamado "Bruce Arvin".

Apariencia

Bruce es un hombre afroamericano alto y musculoso con ojos marrones y cabello negro, peinado con estilo Mohawk y una pequeña barba de chivo. A su regreso en Tekken 5, Bruce tenía más vello facial; una barba corta y bien arreglada que recorría toda la línea de la mandíbula, además de arquearse sobre el labio superior. También tiene una pequeña cola de caballo, asegurada con una diadema blanca; Si bien esta cola de caballo era visible cuando usaba sus atuendos de Jugador 2 en los juegos anteriores, era menos visible. Bruce también tiene tres tatuajes distintivos: dos diseños tribales en el pecho, uno a cada lado, y una gran pieza abstracta en la espalda, que parece mostrar un diseño de fénix o dragón, aunque, en títulos anteriores de la serie, él tenía otros dos diseños tribales en la espalda, similares a los tatuajes de su pecho.

Personalidad

Bruce tiene una personalidad aparentemente compleja; A pesar de estar en última instancia del lado del bien, Bruce es un individuo cínico y melancólico con una personalidad amenazante, siempre despiadado contra sus oponentes. Sin embargo, desprecia el acoso y constantemente se preocupa por los más vulnerables que él, y tiene debilidad por los niños. Lo más probable es que esto se deba a su propio pasado problemático y antecedentes difíciles. También desprecia a los gánsteres debido al asesinato de su propia familia por parte de ellos, aunque él mismo golpeará felizmente a quien se interponga en su camino. Bruce vive para pelear y confía mucho en su propia habilidad mientras muestra poco respeto por sus competidores y no teme ante el peligro. En Tekken 6 se revela que él también es un líder natural durante una guerra con su equipo del ejército de la Corporación G contra uno de los equipos del ejército Zaibatsu de Jin Kazama.

Jugabilidad

Bruce es a menudo considerado como uno de los mejores personajes de la serie, y por buenas razones. Es un personaje pesado de contraataque, lo que significa que muchos de sus movimientos tienen propiedades especiales en el contraataque. También utiliza golpes rápidos a distancia y ráfagas de golpes de rodilla y codo para dañar la salud de su oponente. Entonces, se puede jugar tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Un gran efecto secundario de que muchos de los ataques de Bruce son las rodillas y los codos, es que no se puede defender contra él con reversiones y la mayoría de paradas.

Estilo de Lucha
Bruce pelea usando Muay Thai, un estilo de Kickboxing conocido por su uso adicional de rodillas y codos para golpear junto con puñetazos y patadas. A diferencia de otros estilos de kickboxing, Muay Thai también hace hincapié en el agarre para controlar la pelea y exponer al oponente a golpes de rodilla o codo. También, en lo que respecta a las patadas, se centra casi exclusivamente en golpear a los oponentes con las espinillas y no con los pies.

Curiosidades
El diseño de Bruce posiblemente estuvo influenciado por la imagen del miembro de Black Eyed Peas, Apl.De.Ap.

Bryan Fury reemplazó a Bruce en Tekken 3. Como tales, comparten muchas similitudes, como movimientos, una animación de una sola victoria (que Bryan realiza en Tekken 3), su nacionalidad y una participación y odio hacia Lei Wulong. A pesar de estos hechos, no existe una relación confirmada entre los dos en la historia.

Josie Rizal reemplazó a Bruce en Tekken 7 y tiene algunos de sus movimientos y un estilo de lucha similar al suyo, ya que su estilo de lucha de Kickboxing basado en Eskrima se basa en Yaw-Yan, lo que significa que Bruce ha sido reemplazado en dos ocasiones diferentes por dos personajes diferentes. convirtiéndolo en el único personaje que tiene esta distinción.

Además, en la temporada 3 de Tekken 7, Fahkumram heredó directamente el estilo de lucha real de Bruce, lo que significa que ahora se puede considerar que Bruce ha sido reemplazado un total de tres veces por tres personajes diferentes.

En Tekken 5 y Tekken 6, una de las animaciones de victoria de Bruce imita directamente la serie de movimientos de Tony Jaa de "Ong-Bak The Muay Thai Warrior".

Su nombre se comparte con el número 51 Bruce Irvin de los Oakland Raiders de la NFL.

Antes de Raven, Bruce era el único personaje afroamericano de la serie Tekken.